35-й чемпионат мира по дзюдо прошёл с 6 по 13 октября 2022 года в столице Узбекистана Ташкенте. Соревнования прошли в зале Хумо Арены. Разыграно 15 комплектов наград. На этом чемпионате мира не принимали участие спортсмены из России и Белоруссии. В турнире приняло участие 571 спортсмен (310 мужчин и 261 женщина) из 82 стран мира.

Первоначально соревнования планировалось провести с 7 по 14 августа 2022 года.

Расписание соревнований 
Дано местное время (UTC+1).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командное первенство

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат на сайте Международной Федерации дзюдо

Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по дзюдо в Узбекистане
Октябрь 2022 года